Войцех Смажовский (; род. 18 января 1963) — польский режиссёр театра и кино, сценарист.

Биографические сведения 
Учился киноискусству в Ягеллонском университете. В начале карьеры работал кинооператором.

В 2004 году на польском кинофестивале в Гдыне получил специальный приз жюри за фильм «».

В 2009 году на польском кинофестивале в Гдыне получил награды за лучшую режиссуру и сценарий за фильм «Плохой дом».

Трёхкратный лауреат премии «Орлы» за лучшую режиссуру (2004, 2009, 2011).

В 2021 году стал лауреатом XXV-го Таллинского кинофестиваля «Тёмные ночи» в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий» (картина «День свадьбы»).

Фильмография

Полнометражные фильмы 
 Режиссёр
 Свадьба (2004)
 Плохой дом (2009)
 Роза (2011)
 Дорожная полиция (2012)
 Под сильным ангелом (2014)
 Волынь (2016)
Клир (2018)
День свадьбы (2021)

 Сценарист
 Сезон на леща (2000)
 Свадьба (2004)
 Плохой дом (2009)
 Дорожная полиция (2012)
 Волынь (2016)
Клир (2018)
День свадьбы (2021)

 Оператор
 Псы тоталитаризма (1996)

 Помощник оператора
 Жалоба (1991)

Работы на телевидении 
 Подслушивание (1998), режиссёр, сценарист — Телетеатр TVP
 Экспериментальное лечение (2001), адаптация сценария, режиссёр — Телетеатр TVP
 На улице Вспульной (2003—2008) (серии: 26-30, 47-51, 67-71, 82-86, 97-101, 162—166, 192—196, 212—216, 237—241, 252—256, 277—281, 311—315, 336—340, 361—365, 391—395, 441—445, 466—470, 706—710, 791—795, 811—815, 856—860, 876—880, 911—915, 931—935, 976—980)
 Ключ (2004), режиссёр — Телетеатр TVP
 Четыре кусочка торта (2006), адаптация сценария, режиссёр — Телетеатр TVP
 Уродина Уля (2008) (серии: 1-20, 61-65)
 Лондонцы 2 (2009) (серии: 9-16)

Примечания